Spanioplon är ett släkte av svampdjur. Spanioplon ingår i familjen Hymedesmiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Spanioplon